Кировское сельское поселение — муниципальное образование в составе Мошенского района Новгородской области.

Административный центр сельского поселения — деревня Слоптово.

История 
В 2010 году в состав поселения включены территории Осташевского, Барышовского, Меглецкого и Устрекского сельских поселений.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 77 населённых пунктов.

Постановлением Правительства Новгородской области от 05.07.2021 № 192 населённые пункты Бельково и Ласичиха были переименованы, соответственно, в Бельково 1-е и Ласичиху 1-ю.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Мошенского района